Tafner ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Tafner (* 1946), italienischer Journalist
 Vidor Tafner (1881–1966), ungarischer Zoologe und Goldschmied